Себастье́н Лёб (; род. , Агно, Эльзас, Франция) — французский раллийный автогонщик, самый титулованный раллист за всю историю, девятикратный чемпион мира по ралли подряд (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Обладатель рекордов по количеству побед, очков, выигранных спецучастков и подиумов в чемпионате мира по ралли. Наиболее хорошо выступал на асфальтовом покрытии (в 2005-2013 годах выиграл все гонки на этом покрытии, за исключением трёх). 23 января 2022 года стал самым возрастным победителем этапа в рамках чемпионата мира: в возрасте 47 лет 332 дней он стал триумфатором на Ралли Монте-Карло 2022.

С 2013 года выступает в раллийном первенстве только на отдельных этапах (4 - в 2013, 1 - в 2015, 3 - в 2018, 6 - в 2019, 2 - в 2020, 4 - в 2022). Свои последние победы одержал на Ралли Испании 2018, спустя пять  лет после предыдущей победы на Ралли Аргентины, и на Ралли Монте-Карло 2022. С самого дебюта выступал только на машинах марки Citroën, но в 2019 году неожиданно для многих заключил двухлетнее соглашение с командой Hyundai.

С 2013 года принимал участие во многих автоспортивных дисциплинах и чемпионатах. В 2013 году - GT Series (4 победы, 5 подиумов, 4 место в общем зачёте), в 2014-15 годах - чемпионат мира среди кузовных автомобилей (дважды бронзовый призёр по итогам сезона, 6 побед, 20 подиумов), в 2016-18 годах - чемпионат мира по ралли-кроссу (дважды четвертый в общем зачете, 2 победы, 17 подиумов), в 2016-2021 годах - ралли-рейд Дакар (серебряный и бронзовый призёр). В настоящий момент участник новой серии на электрических внедорожниках Extreme E, где выступает в паре с Кристиной Гутьеррес. Также четырёхкратный победитель Гонки чемпионов в личном зачёте (2003, 2005, 2008, 2022) и один раз в Кубке наций (2004, совместно с Жаном Алези). 

С самого начала карьеры выступал в паре с монегаском Даниэлем Элена, но 16 марта 2021 года объявил, что на Ралли Дакар 2022 года поедет с новым штурманом. В чемпионате мира в 2022 году также выступал с новым штурманом - Изабель Гальмиш.

Карьера

Начало карьеры 

Себастьен Лёб — воспитанник раллийной школы Citroen. Выступления на международной арене Лёб начал в 1998 году за рулём Citroën Saxo. Его наставником стал Ги Фреклен. Уже в следующем 1999 году он принял участие в трёх этапах WRC. Карьера Лёба сразу пошла в гору, и он выиграл первый Чемпионат мира по ралли в классе Junior в 2001 году.

Сезон 2002 

В сезоне 2002 года Лёб стал пилотом заводской команды Citroen в WRC и весь год посвятил только чемпионату мира по ралли. На первом же Ралли Монте-Карло он занял второе место. А первую победу в чемпионате мира по ралли он одержал на Ралли Германии в этом году. По итогам сезона он стал 10-м в общем зачёте.

Сезон 2003 
Себастьен Лёб имел шансы стать чемпионом мира по ралли во втором своём сезоне в 2003 году. Борьба за титул, развернувшаяся между ним и норвежцем Петтером Сольбергом, закончилась в пользу норвежского пилота только на последнем этапе сезона. Француз был первым на Ралли Монте-Карло, Ралли Германии и Ралли Сан-Ремо, вторым на Ралли Австралии, Ралли Каталонии и Ралли Великобритании, а также третьим на Ралли Кипра.

Сезон 2004 

В 2004 году Себастьен Лёб в первый раз стал чемпионом мира. На шести этапах француз был первым (Ралли Монте-Карло, Ралли Швеции, Ралли Кипра, Ралли Турции, Ралли Германии, Ралли Австралии), на шести — вторым и на двух — четвёртым.

Сезон 2005 
Второй чемпионский титул он завоевал уже в следующем сезоне 2005 года — 10 побед (Ралли Монте-Карло, Ралли Новой Зеландии, Ралли Сардинии, Ралли Германии, Ралли Турции, Ралли Акрополис, Ралли Аргентина, Ралли Каталония, Ралли Корсика), дважды стал вторым, по одному разу — третьим и четвёртым. В этом году гонщику также удалось стать вторым в престижной автогонке «24 часа Ле Мана».

Сезон 2006 

В сезоне 2006 года Лёб установил рекорд, когда на всех этапах чемпионата мира, в которых он участвовал, он ни разу не опускался ниже второго места. Однако, начало сезона оказалось не слишком удачным для него — на Ралли Монте-Карло и Ралли Швеции он был вторым, проиграв своему основному конкуренту — финну Маркусу Гронхольму. Но последующая серия из пяти последовательных побед (Ралли Мексики, Ралли Каталонии, Ралли Корсики, Ралли Аргентина и Ралли Сардинии) вывела его в лидеры чемпионата. Далее было второе место на Ралли Акрополис, победа на Ралли Германии. Ралли Кипра оказалось последним для француза в том году. Из-за перелома руки, который он получил, катаясь на горном велосипеде возле своего дома в Альпах, ему пришлось пропустить четыре заключительных этапа чемпионата мира. Благодаря солидному запасу очков и неудачам Гронхольма в Австралии, Себастьен Лёб стал трёхкратным чемпионом мира. В том сезоне заводская команда Citroën не принимала участия в первенстве, поэтому Лёб выступал в частной команде Kronos.

Сезоны 2007—2010 

В 2007, 2008 и 2009 годах Лёб ещё трижды победил в чемпионате мира по ралли. В чемпионате 2009 года француз опередил финна Микко Хирвонена на 1 очко лишь благодаря победе в последней гонке сезона. В 2010 году он досрочно завоевал чемпионский титул, победив на Ралли Франции, которое финишировало в его родном городе Агно.
23 сентября 2010 года Лёб заявил, что завершит карьеру по окончании сезона 2011 года.

Сезон 2011 
Сезон 2011 Лёб начал не очень хорошо — впервые с 2001 года он не попал на подиум в первой гонке, завершив её шестым. Но на втором этапе, Ралли Мексики, он победил, несмотря на пятидесятисекундный штраф, и занял в чемпионате вторую позицию с 37 очками. В следующих гонках он занимал места только на подиумах (включая две подряд победы на этапах в Италии и Аргентине), заняв в личном зачёте лидирующую позицию со 171 очком, увеличив после восьми гонок преимущество над идущим вторым Микко Хирвоненом до 27 баллов. 18 августа команда Citroen объявила о продлении контракта с Лёбом до конца 2013 года. 21 августа Лёб занял второе место на Ралли Германии, впервые за 10 лет не победив на этапе (причина — прокол покрышки на последних допах). Преимущество уменьшилось до 25 баллов, вторым в зачёте стал его партнёр по команде Себастьен Ожье. После предпоследнего этапа, Ралли Каталонии, Лёб вышел на первое место в истории WRC по количеству выигранных спецучастков (допов) — 803, опередив Маркку Алена (801).

Сезон 2012 
Сезон Лёб начал очень уверенно — победа на «Ралли Монте-Карло» (которое вернулось в чемпионат) с преимуществом более 2 минут над ближайшим преследователем.

Личная жизнь 
Себастьен женат на соотечественнице, Северин, от которой у него есть дочь Валентина. Они живут недалеко от Лозанны, Швейцария. Жена нередко выступает в качестве штурмана на неофициальных соревнованиях.

Лёб выступил консультантом при создании компьютерной игры Gran Turismo 5, а в 2016 году компания Milestone выпустила игру Sébastien Loeb Rally Evo. 

Является членом клуба «Чемпионы для мира» — группы из 54 спортсменов, стремящихся служить миру на планете посредством спорта.

Победы 
Лёб побеждал на 23 разных ралли.
{| class="wikitable collapsible collapsed"
! colspan="5" | Победы в чемпионате мира по ралли
|-
! #
! Ралли
! Сезон
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Германии
| 2002
| Citroën Xsara WRC
|-
| 2
|  Ралли Монте-Карло
| 2003
| Citroën Xsara WRC
|-
| 3
|  Ралли Германии (2)
| 2003
| Citroën Xsara WRC
|-
| 4
|  Ралли Сан-Ремо
| 2003
| Citroën Xsara WRC
|-
| 5
|  Ралли Монте-Карло (2)
| 2004
| Citroën Xsara WRC
|-
| 6
|  Ралли Швеции
| 2004
| Citroën Xsara WRC
|-
| 7
|  Ралли Кипра
| 2004
| Citroën Xsara WRC
|-
| 8
|  Ралли Турции
| 2004
| Citroën Xsara WRC
|-
| 9
|  Ралли Германии (3)
| 2004
| Citroën Xsara WRC
|-
| 10
|  Ралли Австралии
| 2004
| Citroën Xsara WRC
|-
| 11
|  Ралли Монте-Карло (3)
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 12
|  Ралли Новой Зеландии
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 13
|  Ралли Сардинии
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 14
|  Ралли Кипра (2)
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 15
|  Ралли Турции (2)
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 16
|  Ралли Греции
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 17
|  Ралли Аргентины
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 18
|  Ралли Германии (4)
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 19
|  Ралли Корсики
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 20
|  Ралли Испании
| 2005
| Citroën Xsara WRC
|-
| 21
|  Ралли Мексики
| 2006
| Citroën Xsara WRC
|-
| 22
|  Ралли Испании (2)
| 2006
| Citroën Xsara WRC
|-
| 23
|  Ралли Корсики (2)
| 2006
| Citroën Xsara WRC
|-
| 24
|  Ралли Аргентины (2)
| 2006
| Citroën Xsara WRC
|-
| 25
|  Ралли Сардинии (2)
| 2006
| Citroën Xsara WRC
|-
| 26
|  Ралли Германии (5)
| 2006
| Citroën Xsara WRC
|-
| 27
|  Ралли Японии
| 2006
| Citroën Xsara WRC
|-
| 28
|  Ралли Кипра (3)
| 2006
| Citroën Xsara WRC
|-
| 29
|  Ралли Монте-Карло (4)
| 2007
| Citroën C4 WRC
|-
| 30
|  Ралли Мексики (2)
| 2007
| Citroën C4 WRC
|-
| 31
|  Ралли Португалии
| 2007
| Citroën C4 WRC
|-
| 32
|  Ралли Аргентины (3)
| 2007
| Citroën C4 WRC
|-
| 33
|  Ралли Германии (6)
| 2007
| Citroën C4 WRC
|-
| 34
|  Ралли Испании (3)
| 2007
| Citroën C4 WRC
|-
| 35
|  Ралли Корсики (3)
| 2007
| Citroën C4 WRC
|-
| 36
|  Ралли Ирландии
| 2007
| Citroën C4 WRC
|-
| 37
|  Ралли Монте-Карло (5)
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 38
|  Ралли Мексики (3)
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 39
|  Ралли Аргентины (4)
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 40
|  Ралли Сардинии (3)
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 41
|  Ралли Греции (2)
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 42
|  Ралли Финляндии
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 43
|  Ралли Германии (7)
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 44
|  Ралли Новой Зеландии (2)
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 45
|  Ралли Испании (4)
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 46
|  Ралли Корсики (4)
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 47
|  Ралли Великобритании
| 2008
| Citroën C4 WRC
|-
| 48
|  Ралли Ирландии (2)
| 2009
| Citroën C4 WRC
|-
| 49
|  Ралли Норвегии
| 2009
| Citroën C4 WRC
|-
| 50
|  Ралли Кипра (4)
| 2009
| Citroën C4 WRC
|-
| 51
|  Ралли Португалии (2)
| 2009
| Citroën C4 WRC
|-
| 52
|  Ралли Аргентины (5)
| 2009
| Citroën C4 WRC
|-
| 53
|  Ралли Испании (5)
| 2009
| Citroën C4 WRC
|-
| 54
|  Ралли Великобритании (2)
| 2009
| Citroën C4 WRC
|-
| 55
|  Ралли Мексики (4)
| 2010
| Citroën C4 WRC
|-
| 56
|  Ралли Иордании
| 2010
| Citroën C4 WRC
|-
|57
|  Ралли Турции (3)
| 2010
| Citroën C4 WRC
|-
|58
|  Ралли Болгарии
| 2010
| Citroën C4 WRC
|-
| 59
|  Ралли Германии (8)
| 2010
| Citroën C4 WRC
|-
| 60
|  Ралли Франции
| 2010
| Citroën C4 WRC
|-
| 61
|  Ралли Испании (6)
| 2010
| Citroën C4 WRC
|-
| 62
|  Ралли Великобритании (3)
| 2010
| Citroën C4 WRC
|-
| 63
|  Ралли Мексики (5)
| 2011
| Citroën DS3 WRC
|-
| 64
|  Ралли Сардинии (4)
| 2011
| Citroën DS3 WRC
|-
| 65
|  Ралли Аргентины (6)
| 2011
| Citroën DS3 WRC
|-
| 66
|  Ралли Финляндии (2)
| 2011
| Citroën DS3 WRC
|-
| 67
|  Ралли Испании (7)
| 2011
| Citroën DS3 WRC
|-
| 68
|  Ралли Монте-Карло (6)
| 2012
| Citroën DS3 WRC
|-
| 69
|  Ралли Мексики (6)
| 2012 
| Citroën DS3 WRC
|-
| 70
|  Ралли Аргентины (7)
| 2012
| Citroën DS3 WRC
|-
| 71
|  Ралли Греции (3)
| 2012
| Citroën DS3 WRC
|-
| 72
|  Ралли Новой Зеландии (3)
| 2012
| Citroën DS3 WRC
|-
| 73
|  Ралли Финляндии (3)
| 2012
| Citroën DS3 WRC
|-
| 74
| Ралли Германии (9)
| 2012
| Citroën DS3 WRC
|-
| 75
|  Ралли Франции (2)
| 2012
| Citroën DS3 WRC
|-
| 76
|  Ралли Испании (8)
| 2012
| Citroën DS3 WRC
|-
| 77
|  Ралли Монте-Карло (7)
| 2013
| Citroën DS3 WRC
|-
| 78
|  Ралли Аргентины (8)
| 2013
| Citroën DS3 WRC
|-
| 79
|  Ралли Испании (9)
| 2018
| Citroën C3 WRC
|-
| 80
|  Ралли Монте-Карло (8)
| 2022
| Ford Puma
|}

Статистика

Чемпионат мира по ралли

Остальные

Результаты выступлений

Чемпионат мира по ралли 
В 1999-2000 годах выступал на отдельных этапах, но очков не набрал.

Ралли Дакар

Extreme E 
Правила начисления очков в 2021 году: Q - квалификация (за победу - 12 очков), R - финальный заезд (за победу - 25 очков). В 2022 году очки начисляются только за финальный заезд.

* Сезон продолжается.

24 часа Ле-Мана

WTCC (Чемпионат мира среди кузовных автомобилей)

Чемпионат мира по ралли-кроссу 
Указаны результаты только за финальный заезд. Баллы начисляются также за квалификационные и полуфинальные заезды. Максимально можно набрать 30 баллов за этап.

FIA GT Series 
Полужирным обозначены гонки с поул-позиции. Курсивом - быстрый круг. 

В GT Series сначала проходит квалификация, а затем две гонки: QR (Qualifying Race) - в квалификационной гонке за победу начисляется 8 очков, CR (Championship Race) - в чемпионской гонке за победу начисляется 25 очков. В экипаже Лёба также находился португалец Алвару Паренте.

JWRC

Награды и достижения

Государственные награды 
27 мая 2009 года за заслуги перед родиной Себастьен Лёб был возведён в рыцари ордена Почётного легиона президентом Франции Николя Саркози.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 Профиль на сайте Rally Paradise
 Этапы карьеры пилота на stregrast.ru

Автогонщики Франции
Раллисты Франции
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Автогонщики ралли «Дакар»
Пилоты чемпионата Европы по ралли-кроссу
Пилоты чемпионата мира по ралли-кроссу
Пилоты чемпионата Global Rallycross
Ралли-кроссмены по алфавиту